IV чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в Нидерландах с 11 по 19 декабря 1971 года.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Полуфинальная стадия

Группа I

Группа II

Финальные матчи 
 За 5 место

 За 3 место

 Финал

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола
 Статистика на сайте todor66
 Информация на сайте IHF

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Декабрь 1971 года
Спорт в Нидерландах в 1971 году
Чемпионаты мира в Нидерландах